Potočnik est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Herman Potočnik (1892–1929), ingénieur slovène ;
 Janez Potočnik (né en 1958), homme politique slovène.

Notes et références 

en:Potočnik
sl:Potočnik